Bato, municipalità della Provincia di Camarines Sur
Bato, municipalità della Provincia di Catanduanes
Bato, municipalità della Provincia di Leyte